Ōmoto steht für:

 Ōmoto, eine japanische Religionsgemeinschaft

Ōmoto ist der Familienname folgender Personen:

 Tadateru Ōmoto (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Yūki Ōmoto (* 1994), japanischer Fußballspieler